Aladdin puede referirse a:

Franquicia de Disney 
Aladdin, personaje principal de la película homónima de Disney y basada en la historia de Aladino.
Aladdín, película animada de 1992.
Aladdín, película 2019.
Aladdín, serie animada de 1994.
Aladdín, musical estrenado en 2011.

Otros 
Aladdin Records, compañía discográfica estadounidense. 
Aladin Sky Atlas, software.
The Aladdin, antiguo nombre de un hotel en Las Vegas Strip, rebautizado como Planet Hollywood Resort and Casino.